Samuel Butler puede referirse a:

 Samuel Butler (1612-1680), poeta inglés del siglo XVII; o
 Samuel Butler (1835-1902), novelista inglés del siglo XIX.